Herrerasauria — клада базальных плотоядных ящеротазовых динозавров, живших в позднетриасовую эпоху. Ископаемые остатки, принадлежащие представителям Herrerasauria, обнаружены в Южной и Северной Америках, а также, возможно, в Индии и Польше, что свидетельствует о широком распространении этой группы.

Филогения 
Согласно филогенетическому определению Макса Лангера 2004 года (Langer, 2004), к Herrerasauria относятся все таксоны, более родственные Herrerasaurus, чем Liliensternus и Plateosaurus.  

Кладограмма по Novas et al., 2021:

В этой работе к Herrerasauria были отнесены роды спорного систематического положения Tawa, Chindesaurus и Daemonosaurus. Если выводы исследования верны, то Herrerasauria являлись весьма успешной по меркам своего времени группой.

Примечания

Литература 
 

Ящеротазовые